L'État sauvage (film) - film uit 1978 van Francis Girod
 L'État sauvage (roman) - roman van Georges Conchon, basis voor bovenstaande film
 L'État sauvage (2019) - film uit 2019 van David Perrault

 À l'état sauvage - Franse documentaire-serie